Лос Хасо има више значења:

 Лос Хасо, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Хасо (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику